Kajihara ist der Familienname folgender Personen:

 Hiroyuki Kajihara (* 1966), japanischer Rugby-Union-Spieler
 Yūmi Kajihara (* 1997), japanische Radsportlerin